Miroslav Dvořák est le nom de ces différentes personnalités :
  (1951-), joueur tchèque de hockey sur glace ;
  (1963-), joueur tchèque de football ;
  (1970-), entrepreneur tchèque ;
 Miroslav Dvořák (1975-), joueur tchèque de hockey sur glace ;
 Miroslav Dvořák (1987-), coureur tchèque du combiné nordique.